

События 

 21 октября В ходе Столетней войны английские войска одержали решительную победу над французами в битве при Обероши
 Якоб ван Артевелде сосредоточил в своих руках власть над всей Фландрией, но убит восставшими ремесленниками.
 Нарва получила право называться городом и стала ремесленным и торговым центром.
 Потсдам получил статус города.
 Отставка гроссмейстера Тевтонского ордена Людольфа фон Кёнига.
 Окончание строительства Собора Парижской Богоматери.
 Одна из первых забастовок пролетариата — забастовка чесальщиков шерсти во Флоренции.
 Чесальщик шерсти Чуто Брандино создал во Флоренции организацию чесальщиков и красильщиков, но был арестован и казнён.
 22 ноября Ольгерд и Кейстут захватили столицу Литвы Вильно и свергли Великого князя Евнутия. Великим князем становится Ольгерд.
 1345—1377 — Великий князь Литовский Ольгерд, сын Гедимина. Включение в состав Литвы Киевской, Черниговской и Северской земель.
 1345—1381 — Князь Жемайтии Кейстут, сын Гедимина.
 Обитель, созданная Сергием Радонежским, оформилась как Троице-Сергиев монастырь (впоследствии Троице-Сергиева лавра).
 Стефан Душан завоевал Македонию и стал царём сербско-греческого царства.
 Конец года — Стефан Душан провозглашает себя «царём сербов и ромеев». Захват Македонии (кроме Солуни), Фессалии, Эпира, Албании и Акарнании, Белградской области. Сербская архиепископия провозглашена патриархией.
 Лето — В руках Анны Савойской остались только Константинополь, Фессалоника и Галлиполи. Июнь — Гибель Алексея Апокавка. Умур отвлечён войной в Азии.
 Первое упоминание о Манаме, столице Бахрейна.
 Бирманцы захватили и разрушили тайскую столицу Сукотай.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1345 году
 Карл III Малый, король Неаполя из Анжуйской династии.
 Фернанду I, правитель Португалии в 1367—1383 годах.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1345 году

История Руси 1345 года в иллюстрациях Лицевого летописного свода

См. также